Jenssen ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Jenssen (* 1988), schwedische Sängerin
 Ariadne Loinsworth Jenssen (* 1993), als Ary bekannte norwegische Sängerin
 Christian Jenssen (1905–1996), deutscher Pädagoge 
 Frank Jenssen (* 1969), norwegischer Politiker
 Geir Jenssen (* 1962), norwegischer Musiker und Fotograf
 Gerda Margaretha Jenssen (1904–nach 1952), deutsches Fotomodell und Malerin
 Hans Jenssen (* 1963), dänischer Illustrator
 Hans-Hinrich Jenssen (1927–2003), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Wiers-Jenssen (1866–1925), norwegischer Dramatiker, Schriftsteller und Theaterhistoriker
 Jan Thomas Jenssen (* 1996), norwegischer Skilangläufer
 Lene Jenssen (* 1957), norwegische Schwimmerin
 Olav Christopher Jenssen (* 1954), norwegischer bildender Künstler
 Otto Jenssen (1883–1963), deutscher Pädagoge
 Ruben Jenssen (* 1988), norwegischer Fußballspieler
 Sven Jenssen (1934–2022), deutscher Schlagersänger
 Ulrik Jenssen (* 1996), norwegischer Fußballspieler
 Wolfgang Jenssen (1942–2022), deutscher Politiker (SPD)

Daneben steht Jenssen für:
 Jenssen (Cognac), einen Cognac

Siehe auch:
 Jensen (Begriffsklärung)
 Jensson